Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане прошли с 10 по 22 февраля в ледовом дворце «Каннын». В рамках соревнований были разыграны 8 комплектов наград (4 у мужчин и 4 у женщин).

Венгерские шорт-трекисты в мужской эстафете принесли своей стране первое в истории золото на зимних Олимпийских играх во всех видах спорта.

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивный объект

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов 
 Шорт-трек на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года